Busia kan syfta på:

Geografi

Kenya 

 Busia (distrikt i Kenya), län, 
 Busia, Kenya, länshuvudort, 
 Lugulu (ort), Busia,

Uganda 

 Busia (distrikt i Uganda), Östra regionen, 
 Busia, Uganda, distriktshuvudort, Östra regionen, Busia District, 

Robotskapade Kenyaförgreningar
Robotskapade Ugandaförgreningar